Okręty US Navy o nazwie USS  "Stevens":
Pierwszy "Stevens" (DD-86) był niszczycielem typu Wickes, który służył w latach 1918 - 1936.
Drugi "Stevens" (DD-479) był niszczycielem typu Fletcher, który służył w latach 1942 - 1973.
Stevens